Diego Lerman, director de cinema i teatre argentí
 Leonard Lerman (1925 -2012), científic dels Estats Units notable pel seu treball sobre l'ADN 
 Logan Lerman, actor estatunidenc